42. sezon I ligi polskiej w hokeju na lodzie rozegrany został na przełomie 1996 i 1997 roku. Był to 61 sezon rozgrywek o Mistrzostwo Polski w hokeju na lodzie. Mistrzem Polski został zespół Podhala Nowy Targ. Był to siedemnasty tytuł mistrzowski w historii klubu.

Formuła rozgrywek 
Po rozegraniu sezonu zasadniczego liga została podzielona na dwie grupy: Silniejsza (6 zespołów) i Słabsza (7 zespołów). Z grupy "Słabszej" dwa najlepsze zespoły awansowały do fazy play-off.

Runda zasadnicza

Grupa "Silniejsza"

Grupa "Słabsza" 

      = Awans do ćwierćfinału

Pierwsza runda

Ćwierćfinały

Mecze o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Statystyki na stronie HockeyArchives.info

Ekstraliga polska w hokeju na lodzie
1996 w hokeju na lodzie
1997 w hokeju na lodzie
1996 w polskim sporcie
1997 w polskim sporcie